Düzce (district), een district van Turkije
Düzce (provincie), een provincie van Turkije
Düzce (stad), de hoofdstad van deze provincie
Düzce (Kulp), een dorp in de Turkse provincie Diyarbakır